42-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 17 по 21 февраля 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу, второй раз в карьере, одержал британский велогонщик Герайнт Томас из .

Участники 
Участниками гонки стали 24 команды: 12 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 189 гонщиков. До финиша доехали 149 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 743,2 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2016 году
Февраль 2016 года